Xenocephalus är ett släkte av fiskar. Xenocephalus ingår i familjen Uranoscopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Xenocephalus